Grover Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grover Township (Baxter County, Arkansas)
 Grover Township (Franklin County, Arkansas)
 Grover Township (Illinois)
 Grover Township (Missouri)
 Grover Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Grove Township